Félicia Ballanger (1971- ), cycliste française sur piste ;
 Robert Ballanger, (1912-1981), homme politique français.